Maetel est un personnage de fiction créé par Leiji Matsumoto dans le manga Galaxy Express 999 en 1977.

Biographie fictive 
Maetel est la fille de la reine Promethium. Elle naît sur Râmetal. Alors qu'elle est encore jeune fille, sa planète dévie de son orbite à la suite d'un bouleversement cosmique. Râmetal s'éloigne de son soleil et devient une planète morte. La reine, sa mère, décrète que les habitants de Râmetal devront être transformés en androïdes. Maetel s'oppose à cette décision, ne voulant pas perdre son âme humaine. Elle quitte Râmetal avec sa sœur Emeraldas.

Quelques années plus tard, Maetel retourne auprès de sa mère. Promethium a retrouvé une apparence humaine et semble revenue à de meilleurs sentiments. Elle propose à Maetel de lui succéder. Finalement, il s'avère que Promethium a un plan pour utiliser l'énergie vitale de sa fille. Maetel finit par déjouer ses plans avec l'aide d'un jeune garçon, Nazuca, qui donnera sa vie pour contrer la reine. La planète Râmetal sera rendue aux humains et Promethium se réfugie sur la Grande Andromède à la tête d'un empire de robots.

Maetel décide de la combattre avec finesse. Elle lui ramènera de nombreux voyageurs humains dont le rêve est d'être robotisés. Chaque humain sera transformé en différents éléments robotisés qui constitueront les pièces maîtresses d'éléments importants de la planète, jusqu'à la plus petite vis qui se retournera contre Promethium. 

Le dernier à faire ce voyage avec Maetel s'appelle Tetsuro Hoshino. Au bout de son périple, il doit devenir la dernière vis qui empêche la soupape de pression du creuset de se mettre en marche. Mais Maetel a un plan. Un plan qu'elle a élaboré avec l'aide du docteur Ban, son père. Elle remplace cette dernière vis par une vis ordinaire. Le creuset est sous pression et toutes les âmes des jeunes gens qui s'y trouvent, source de l'énergie du monde robotique, s'en échappent. Maetel, en compagnie de Tetsuro, assiste à la chute de l'empire dirigé par sa mère.

Maetel laisse Tetsuro retourner sur Terre mais viendra le rechercher quelques années plus tard pour combattre un nouvel ennemi.

Description

Physique 
Elle est grande et mince avec des longs cheveux blonds. Elle porte un manteau noir et un chapeau noir semblable à une chapka. Dans la version française, Maetel porte toujours avec elle une valise. On ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur, la révélation semble être à la fin de la série.

Personnalité 
D'apparence douce et calme, Maetel cache un lourd passé.

Famille 
Maetel est la fille de la Reine Promethium et du docteur Ban (personnage que l'on peut voir dans la série Albator 84). Elle est la sœur d'Emeraldas.

Création du personnage 
Leiji Matsumoto a dessiné les premières esquisses de Maetel lorsqu'il avait 18 ans, en 1956. En 1968, alors qu'il clôt sa période Shōjo, Leiji dessine un personnage qui porte le même costume en rose que Maetel dans les mangas Natacha et Hi no Mori no Koska. Le film Marianne de ma jeunesse de Julien Duvivier, le chat et sa voisine dans le train ont influencé aussi l'auteur dans la création de son personnage. Maetel apparaît sous sa forme définitive en 1977 dans le manga Galaxy Express 999. Elle porte alors une robe noire, symbole du deuil de ses compagnons de route. Dans les séries qui content sa jeunesse comme Space Symphony Maetel, sa robe retrouve une couleur proche du rose, le rouge.

À propos du nom 
Le nom Maetel viendrait du latin "mater" qui signifie "mère" (révélé dans le volume 3 du manga).
Dans la version française de la série animée Galaxy Express 999, Maetel est appelée Marina. Dans une version antérieure, elle se nomme Manéta.

Œuvres où le personnage apparaît

Manga 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Leiji Matsumoto, 1977-1996)

Séries animées 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 - Ginga Tetsudou 999, Nobutaka Nishizawa, 1978-1981, 113 épisodes) avec Masako Ikeda
 Cosmowarrior Zero (コスモウォーリアー零 - Cosmowarrior Zero, Kazuyoshi Yokota, 2001, 13 épisodes) avec Eiji Takemoto
 Maetel, 2004 (13 épisodes)

Films 
 Galaxy Express 999 (銀河鉄道999 — Ginga Tetsudō Three Nine, Rintaro, 1979) avec Masako Ikeda
 Adieu Galaxy Express 999 (さよなら銀河鉄道999　アンドロメダ終着駅 — Sayonara Ginga Tetsudô Three Nine - Andoromeda Shûchakueki, Rintaro, 1981) avec Masako Ikeda
 Galaxy Express 999 : Eternal Fantasy (銀河鉄道999 エターナルファンタジー, Kônosuke Uda, 1998) avec Masako Ikeda

OVA 
 Harlock Saga (ハーロック・サーガ　ニーベルングの指環　-ラインの黄金- - Harlock Saga - Nibelung no yubiwa - Rhein no Ougon, Yoshio Takeuchi, 1999) avec Masako Ikeda
 Maetel Legend (メーテルレジェンド - Maetel Legend, Kazuyoshi Yokota, 2000) avec Satsuki Yukino
 Space Symphony Maetel (宇宙交響詩メーテル ～銀河鉄道999外伝～ - Uchuu Koukyoushi Maetel : Ginga Tetsudou 999 Gaiden, Shinichi Masaki, 2004) avec Satsuki Yukino

Notes et références 

Personnage d'Albator
Personnage de fiction créé en 1977